Poles ist der Familienname von:
 Peter Poles (* 1978), slowenischer Entertainer

POLES steht für:
 Prospective Outlook on Long-term Energy Systems, Simulationsmodell der weltweiten Energiewirtschaft

Abkürzung